Duitsland:
Leimbach (bij Adenau), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Leimbach (bij Neuerburg), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Leimbach (Nordhausen), een voormalige gemeente in de deelstaat Thüringen
Leimbach (Querfurt), een plaats en voormalige gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
Leimbach (Wartburgkreis), een gemeente in de deelstaat Thüringen

Frankrijk:
Leimbach (Haut-Rhin), een gemeente in het departement Haut-Rhin

Zwitserland:
Leimbach (Zwitserland), een gemeente en plaats in het kanton Aargau